Bries steht für:
 Thymus, ein lymphatisches Organ; insbesondere als Lebensmittel:
 Kalbsbries
 Lammbries
 den deutschen Namen der Stadt Brezno in der Slowakei
 den deutschen Namen der Gemeinde Brieštie in der Slowakei
 den deutschen Namen der Gemeinde Březí u Říčan in Tschechien

Siehe auch:
 Bris (Begriffsklärung)
 Briess
 Brice
 Pries